Aisne může znamenat:

 Aisne (departement) – departement ve Francii
 Aisne (přítok Mayenne) – řeka ve Francii, přítok Mayenne
 Aisne (přítok Oise) – řeka ve Francii, přítok Oise
 Aisne (přítok Ourthe) – řeka v Belgii, přítok Ourthe